Данная статья представляет собой список футболистов, забивших три и более мячей в одной игре, в матчах российского чемпионата с момента его первого сезона 1992 года.

Рекордсмен по количеству хет-триков в российском чемпионате — Артём Дзюба, сделавший шесть хет-триков. Пять игроков сделали по четыре хет-трика: Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон. 11 игроков сделали по три хет-трика, ещё 24 человека сделали по два. Два игрока забивали по 5 мячей в одном матче, 10 игроков по 4 гола. Автором самого раннего хет-трика является Антон Хазов, который 8 ноября 2001 года забил 3 гола уже к 12-й минуте. Самый быстрый хет-трик сделал Веллитон, который забил три мяча всего за 6 минут. Самый быстрый покер сделал Максим Ромащенко, 9 ноября 1997 года забив 4 гола за 27 минут. Больше всего хет-триков было забито в ворота «Урала» — 18. 25 раз игроки «Спартака» и «Зенита» забивали три и более гола за игру. Среди иностранцев больше всего голов забили бразильцы — 16.

Двум футболистам удавалось отличиться хет-триком за три разных клуба. Это Дмитрий Кириченко («Ростсельмаш» — 1, ЦСКА — 2 и «Москва» — 1) и Артём Дзюба («Ростов» — 1, «Зенит» — 4 и «Локомотив» — 1).

Шести игрокам удавалось забить три гола, выйдя на замену. Это Евгений Титов, Дмитрий Кириченко, Алексей Медведев, Ивица Олич, Евгений Марков, Владимир Сычевой.

Первый хет-трик в истории чемпионата России сделал игрок московского «Динамо» Виктор Леоненко, отпраздновавший данный успех 8 апреля 1992 года в матче с «Факелом».

В четырёх матчах высшего дивизиона России были зафиксированы по два хет-трика — 12 июля 1992 года три гола Вели Касумова и Омари Тетрадзе помогли «Динамо» разгромить «Уралмаш» со счётом 6:2. В следующем году 17 июля в поединке «Спартака» и того же «Уралмаша» по три гола забили нападающий «красно-белых» Николай Писарев и полузащитник Валерий Карпин. 9 мая 1995 года в матче «Ротора» с «Жемчужиной» отличились Олег Веретенников и Владимир Нидергаус. 23 апреля 2006 года во встрече команд «Локомотива» и «Рубина» по три гола забили игроки обоих клубов — Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов. Матч закончился со счётом 4:4.

Трижды команда, игрок которой сделал хет-трик, в итоге проиграла матч. 23 октября 1993 года «КАМАЗ» уступил «Жемчужине» (4:5), несмотря на хет-трик Виктора Панченко. 19 ноября 2005 года «Алания», в составе которой трижды отличился Спартак Гогниев, уступила ЦСКА (3:4). 23 сентября 2007 года Роман Павлюченко забил три мяча в ворота московского «Локомотива», но его «Спартак» уступил со счётом 3:4.

Больше всего хет-триков было зафиксировано в сезонах 1993 и 1994 — 12. Меньше всего — 1, в сезоне 2018/2019.

На данный момент за всю историю чемпионата России игроки сделали 189 хет-триков. Они на счету 130 игроков из 32 клубов и 28 стран.

Список хет-триков 

Данные откорректированы по состоянию на 4 марта 2022 года.

Суммарная статистика 
В таблице приведено количество хет-триков для игроков, сделавших два и более хет-трика. Жирным выделены футболисты, продолжающие выступать в Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

Суммарная статистика по клубам

Суммарная статистика по странам

Галерея

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Чемпионат России по футболу
Списки хет-триков в футболе